Mihăileni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Mihăileni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Mihăileni (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Mihăileni (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu
 Mihăileni (Șimonești), Dorf im Kreis Harghita
 Mihăileni (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

 in der Republik Moldau
 Mihăileni (Briceni), Gemeinde im Rajon Briceni
 Mihăileni (Rîșcani), Gemeinde im Rajon Rîșcani